Friedrichshagen heißen folgende Orte:

 Berlin-Friedrichshagen, Ortsteil von Berlin
 Friedrichshagen (Greifswald), Stadtteil von Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Friedrichshagen (Hessisch Oldendorf), Ortsteil der Stadt Hessisch Oldendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen
 Friedrichshagen (Lalendorf), Gemeinde Lalendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Friedrichshagen (Upahl), Gemeinde Upahl im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Friedrichshagen (Wilhelmsburg), Gemeinde Wilhelmsburg (Vorpommern) im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Friedrichshagen, bis 1938 Lipniak (bei Liebenberg), Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Kilimany im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen